Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Kobiet 2017 – dwudzieste trzecie mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet, zawody sportowe rangi mistrzowskiej organizowane przez IHF, które odbyły się w Niemczech w dniach 1–17 grudnia 2017 roku. W turnieju wzięły udział dwadzieścia cztery zespoły zespoły, automatycznie do mistrzostw awansowały Norweżki jako obrończynie tytułu oraz Niemki jako gospodynie imprezy. O pozostałe miejsca odbywały się kontynentalne kwalifikacje.

Sprzedaż biletów rozpoczęto pod koniec października 2016 roku, a szczegółowy harmonogram meczów ogłoszono 10 lipca 2017 roku. Oficjalną maskotką mistrzostw został, podobnie jak podczas męskich MŚ 2007, Hanniball.

W czołowej szesnastce znalazło się czternaście europejskich reprezentacji, półfinały były zaś już tylko wewnątrzeuropejskimi pojedynkami. Zwyciężyły w nich Francuzki i Norweżki, w decydującym spotkaniu te drugie zdetronizowały obrończynie tytułu, brąz zaś po zwycięstwie nad Szwedkami zdobyły Holenderki.

Po zakończonym turnieju IHF opublikowała statystyki dotyczące bramkarzy, zespołów, klasyfikacji fair play oraz statystyk indywidualnych.

Wybór organizatora 
Jedynym państwem, który zgłosił swą kandydaturę, były Niemcy, toteż to właśnie temu krajowi IHF powierzył organizację tej imprezy na spotkaniu zarządu tej organizacji 15 grudnia 2011 roku.

Zarówno obecne Niemcy, jak i RFN oraz NRD, organizowały już turnieje rangi mistrzowskiej kobiet w 1965 i 1997 oraz mężczyzn w 1958, 1961, 1974, 1982 i 2007.

Kontrakt na organizację zawodów pomiędzy IHF i Deutscher Handballbund został podpisany 30 października 2016 roku.

Obiekty 
Organizatorzy zadeklarowali, że spotkania odbędą się w następujących miastach: Berlinie, Flensburgu, Wetzlarze, Stuttgarcie, Lipsku oraz Kolonii, która będzie gościć mecze fazy finałowej w Lanxess Arena. W grudniu 2015 roku oficjalnie ogłoszono jednak, że mecze turnieju gościć będą Lipsk, Magdeburg, Bietigheim-Bissingen, Trewir, Oldenburg i Hamburg.

Eliminacje

Zespoły

Losowanie grup 
Transmitowane w Internecie losowanie grup zostało zaplanowane na 27 czerwca 2017 roku w Hamburgu, a przed nim reprezentacje zostały podzielone na sześć koszyków.

Przeprowadzone przez Grit Jurack losowanie wyłoniło zostały cztery grupy liczące po sześć zespołów.

Składy

Sędziowie 
W sierpniu 2017 roku wyznaczono piętnaście par arbitrów, szesnastą zaś (z Korei Południowej) miesiąc później.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 17–20

Mecze o miejsca 21–24

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne otrzymały:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF